Seznam držav po indeksu človekovega razvoja predstavlja države po velikosti indeksa človekovega razvoja (, kratica HDI). Povzet je po Poročilu o človekovem razvoju () Organizacije Združenih narodov za leto 2006 in vključuje 177 držav od 192, ki jih priznavajo Združeni narodi. Članek obsega seznam držav po indeksu človekovega razvoja po celinah, seznam držav po indeksu človekovega razvoja na starejših podatkih in seznam tistih držav po indeksu človekovega razvoja, kjer ga Združenih narodi niso izračunali.

Indeks človekovega razvoja je primerjalno merilo za države, izračunano iz življenjske dobe, stopnje pismenosti, stopnje izobrazbe in življenjske ravni. Z namenom ocenjevati in primerjati revščino po širših merilih kot le na podlagi dohodkov sta ga leta 1990 ustvarila nobelovec Amartya Sen in vplivni pakistanski ekonomist Mahbub ul Haq s pomočjo Gustava Ranisa z univerze Yale  in lorda Meghnada Desaija iz Londonske ekonomske šole in je vse odtlej del Poročila o človekovem razvoju Razvojnega programa Združenih narodov.

Države so urejene v skupine z visokim, srednje visokim, in nizkim indeksom človekovega razvoja. Puščice kažejo na spremembo indeksa od leta 2005:  = stagnacija;  = rast;  = zmanjševanje.

Države z visokim indeksom človekovega razvoja

Države s srednje visokim indeksom človekovega razvoja

Države z nizkim indeksom človekovega razvoja

Države z indeksom človekovega razvoja, ki ga niso izračunali Združeni narodi 

{| class="wikitable sortable"
!!width="250px"| Država !! HDI
|-
|  (2004) || 0.925 (2004)
|-
|  (2006) || 0.909 (2003)

Deset držav z najvišjim indeksom človekovega razvoja po regijah 

Amerika

Evropa

Daljni vzhod

Bližnji vzhod

Podsaharska Afrika

Glej tudi 
 Indeks človekovega razvoja

Razvoj
Ekonomija blaginje
Socialna ekonomija
Trajnostnost
Seznami držav